Lattik ist der Familienname folgender Personen:

 Jaan Lattik (1878–1967), estnischer Jurist, Politiker, Mitglied des Riigikogu und Diplomat
 Margus Lattik (* 1973), estnischer Schriftsteller und Künstler
 Vello Lattik (1935–2007), estnischer Schriftsteller